In vielen Städten gibt es Denkmäler in Form einer Glocke, die als Mahnmal für den Frieden dienen sollen. Beispiele dafür sind:

die Chorweiler Friedensglocke, die ausgeliehen werden kann
die Friedensglocke (Bad Neustadt an der Saale)
 die Friedensglocke (Dessau) in Dessau-Roßlau
 die Friedensglocke (Frankfurt (Oder)) in Frankfurt (Oder)
 die Friedensglocke auf dem Fichtelberg im Erzgebirge
 die Friesoyther Friedensglocke in Friesoythe
 die Friedensglocke Concordia 2000 auf dem Südtiroler Skiberg Kronplatz
 die Friedensglocke im Friedenspark Hiroshima, siehe auch Gedenken des Atombombenabwurfs in Hiroshima
 die von der Stadt Hiroshima an die Stadt Hannover gestiftete Friedensglocke in der Aegidienkirche (Hannover)
 die Friedensglocke des Kakunen-Ji, Zen-Tempel im Schlosspark von Schloss Wachendorf
 die Friedensglocke des Alpenraumes in Mösern bei Telfs
 die Friedensglocke (Crivitz)
 die Weltfriedensglocke im Berliner Volkspark Friedrichshain
 die Weltfriedensglocken an mehren Orten weltweit, einschließlich der Berliner Weltfriedensglocke

Siehe auch: Freiheitsglocke